

Cucina
Mämmi –  dolce finlandese

Persone
Angelo Mammì (1943-2000) – calciatore italiano
Fulvia Mammi (1927-2006) – attrice italiana
Oscar Mammì (1926-2017) – politico italiano

Altro
Legge Mammì (legge 223/90) –  disciplinò il sistema radiotelevisivo pubblico e privato in Italia